Вердер може бити:

 Вердер (Либц), општина у округу Пархим, у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија.
 Вердер (Алтентрептов), општина у округу Демин, у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија.
 Вердер (Хафел), град у округу Потсдам-Мителмарк, у њемачкој покрајини Бранденбург.